Mostowoje () ist ein russischer Ortsname:
 Mostowoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Mostowoje (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 in der Oblast Kaliningrad:
 Mostowoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, (bis 1946: Sköpen, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Mostowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk,  (bis 1938: Kallwischken, 1938–1946 Hengstenberg, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Mostowoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, (bis 1938: Domäne Budweitschen, 1938–1946 Domäne Zenthof, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Mostowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk (bis 1938 Laugallen, 1938–1946 Kleehausen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Mostowoje, historischer Name von Mostowskoi, Stadt in der Region Krasnodar
 Mostowoje (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Mostowoje (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien